CISAC può riferirsi a:

Armi
Committee on International Security and Arms Control, comitato della United States National Academy of Sciences

Informatica
Center for International Security and Cooperation, centro di ricerca della Stanford University

Musica
Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs, Confederazione internazionale delle società di autori e compositori

Sport
Canberra International Sports and Aquatic Centre, centro sportivo ACT Australia
Comité International du Ski-Alpinisme de Compétition, comitato internazionale di sci-alpinismo da competizione